Le Cocher de l'air (Воздушный извозчик, Vozdushnyy izvozchik) est un film soviétique réalisé par Herbert Rappaport, sorti en 1943.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Aleksandr Galperin
 Musique : Youri Birioukov
 Décors : Vladimir Egorov

Notes et références

Liens externes 
 

Film soviétique sorti en 1943
Comédie soviétique
Film musical soviétique
Film soviétique en noir et blanc